Schloss Steinach steht für:

 Schloss Steinach in Steinach, Fürth, siehe Liste der Baudenkmäler in Fürth-Steinach #Baudenkmäler nach Straßen
 Schloss Steinach (Niederbayern) in Steinach, Niederbayern
 Schloss Steinach (Bad Bocklet) in Steinach, Bad Bocklet, siehe Liste von Burgen und Schlössern in Unterfranken #Landkreis Bad Kissingen
 Schloss Steinach am Brenner in Steinach am Brenner, Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Burg Steinach